Kwaniameer, meer in Oeganda
 Kwania (district), district in Oeganda